El término puya puede tener varios significados:

 Puya, un género botánico.
 Puya (en inglés puja), palabra sánscrita que se refiere a los rituales de adoración de ídolos en el hinduismo.
 Puya, uno de los cuatro aires del vallenato (género musical), en Colombia.
 Puya, controversia lírica entre cantantes panameños de réggae.
Puya,  banda de metal latino provenientes de San Juan Puerto Rico.